San Miguel – nome spagnolo  di san Michele che può riferirsi a:

Geografia

Argentina 
 San Miguel – cittadina del dipartimento di Chilecito, nella provincia di La Rioja
 San Miguel – cittadina del dipartimento di San Miguel, nella provincia di Corrientes
 San Miguel – città del Partido di San Miguel nella Provincia di Buenos Aires
 Partido di San Miguel – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
 San Miguel de Tucumán – comune dell'Argentina
 San Miguel del Monte – città dell'Argentina capoluogo del partido di Monte

Bolivia 
 San Miguel – comune della Bolivia

Cile
San Miguel – comune del Cile

Costa Rica 
 San Miguel – distretto della Costa Rica nel cantone di Cañas
 San Miguel – distretto della Costa Rica nel cantone di Desamparados
 San Miguel – distretto della Costa Rica nel cantone di Naranjo
 San Miguel – distretto della Costa Rica nel cantone di Santo Domingo
 San Miguel de Escazú – distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di Escazú

Colombia 
 San Miguel – comune della Colombia nel Dipartimento di Putumayo
 San Miguel – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
 San Miguel de Sema – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá

Ecuador 
 San Miguel – capoluogo del Cantone di Salcedo
 San Miguel – capoluogo del Cantone di San Miguel

El Salvador 
 San Miguel – comune di El Salvador
 San Miguel – vulcano
 San Miguel de Mercedes – comune di El Salvador
 San Miguel Tepezontes – comune di El Salvador

Filippine 
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Bohol
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Bulacan
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Catanduanes
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Iloilo
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Leyte
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Surigao del Sur
 San Miguel – municipalità nella Provincia di Zamboanga del Sur

Guatemala 
 San Miguel Acatán – comune del Guatemala
 San Miguel Chicaj – comune del Guatemala
 San Miguel Dueñas – comune del Guatemala
 San Miguel Ixtahuacán – comune del Guatemala
 San Miguel Panán – comune del Guatemala
 San Miguel Petapa – comune del Guatemala
 San Miguel Pochuta – comune del Guatemala
 San Miguel Sigüilá – comune del Guatemala
 San Miguel Tucurú – comune del Guatemala
 San Miguel Uspantán – comune del Guatemala

Messico 
 San Miguel de Allende – comune della Messico

Panama 
 San Miguel – comune (corregimiento) situato nel distretto di Balboa, provincia di Panama
 San Miguel – comune (corregimiento) situato nel distretto di Las Tablas, provincia di Los Santos

Perù 
 San Miguel – comune del Perù

Paraguay 
 San Miguel – località e distretto del Paraguay nel Dipartimento di Misiones

Spagna 
 San Miguel de Abona – comune delle Canarie
 San Miguel de Aguayo – comune della Cantabria
 San Miguel de Bernuy – comune della Castiglia e León
 San Miguel de Corneja – comune della Castiglia e León
 San Miguel de Salinas – comune della Comunità Valenciana
 San Miguel de Serrezuela – comune della Castiglia e León
 San Miguel de Valero – comune della Castiglia e León
 San Miguel de la Ribera – comune della Castiglia e León
 San Miguel del Arroyo – comune della Castiglia e León
 San Miguel del Cinca – comune della Castiglia e León
 San Miguel del Pino – comune della Castiglia e León
 San Miguel del Robledo – comune della Castiglia e León
 San Miguel del Valle – comune della Castiglia e León

Stati Uniti d'America 
 San Miguel – census-designated place della Contea di Pima, Arizona
 San Miguel – census-designated place della contea di Contra Costa, California
 San Miguel – census-designated place della contea di San Luis Obispo, California
 San Miguel – census-designated place della contea di Doña Ana, Nuovo Messico
 San Miguel – contea del Nuovo Messico

Altro 
 San Miguel – vascello spagnolo varato nel 1773
 Missione di San Miguel – antica chiesa degli Stati Uniti
 Forte San Miguel – fortificazione spagnola costruita presso la Baia di Nootka sull'isola di Vancouver, odierno Canada
 Forte San Miguel
 San Miguel Corporation – azienda alimentare filippina
 Birra San Miguel – marchio spagnolo di birra

Pagine correlate 
 Saint Michael
 San Michele